Брискин — еврейская топонимическая фамилия. Происходит от еврейского названия города Брест ( — Бриск).

Известные носители:
 Брискин, Анатолий Аркадьевич (1923—2005) — советский, российский дирижёр, пианист.
 Брискин, Барни (1893—1974) — американский продюсер.
 Брискин, Бенни (род. 1957) — директор международных программ Российского еврейского конгресса.
 Брискин, Бенуан Семёнович (1928—2009) — советский, российский хирург.
 Брискин, Вениамин Маркович (1906—1982) — советский художник-график.
 Брискин, Евгений Самуилович (род. 1948) — профессор, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Теоретическая механика» Волгоградского государственного технический университета.
 Брискин, Жаклин (1927—2014) — американская писательница.
 Брискин, Ирвинг (1903—1981) — американский продюсер.
 Брискин, Михаил Исаакович (род. 1944) — российский актёр, режиссёр.
 Брискин, Морт (1913—2000) — американский писатель, сценарист и продюсер.
 Брискин, Самуил Захарович (1916—1992) — советский архитектор.
 Брискин, Самуэль (1896—1968) — американский сценарист и продюсер.
 Брискин, Элиас (1895—1969) — американский скрипач.

См. также 
 Бринский